Ура́льская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Уральская улица — улица в Минске.

Крым 
 Уральская улица — улица в Севастополе.

Россия 
 Уральская улица — улица в Екатеринбурге.
 Уральская улица — улица в Кирове Кировской области.
 Уральская улица — улица в Краснодаре.
 Уральская улица — улица в Липецке (Матырский).
 Уральская улица — улица в Москве.
 Уральская улица — улица в Новосибирске.
 Уральская улица — улица в Перми.
 Уральская улица — улица в городе Самаре.
 Уральская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Уральская улица — улица в Тольятти.
 Уральская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Уральская улица — улица в Днепре.
 Уральская улица — улица в городе Запорожье.
 Уральская улица — улица в Киеве.
 Уральская улица — улица в Николаеве.

См. также 
 Новоуральская улица
 Уральский мост